peut désigner :

Musique 
 , groupe australien de metal symphonique
 Vanishing Point, chanson du groupe New Order, issue de l'album Technique
 Vanishing Point, titre d'un album de Primal Scream

Cinéma 
 Vanishing Point, titre original du film américain Point limite zéro de Richard Sarafian (1971)

Télévision 
 , un téléfilm réalisé par Charles Robert Carner en 1997
 Vanishing Point, Saison 2 épisode 9 de la série Westworld

Autres 
 Vanishing Point, œuvre de Thierry Lancino pour clarinettes et percussions, créée en 2002 au Centre national d'art et de culture Georges-Pompidou, à Paris, en France
 Vanishing Point, jeu vidéo de course automobile

Homonymie de titre